Itapé est le nom de :
 Itapé, une municipalité de l’État de Bahia au Brésil ;
 , une municipalité du département de Guairá au Paraguay.